Christian Manfredini (1975-), footballeur italo-ivoirien ;
 Elisabetta Manfredini (1790-18?), soprano italienne, fille de Vicenzo ;
 Francesco Manfredini (1684-1762), violoniste et compositeur italien ;
  :
 Giuseppe Manfredini (vers 1710-vers 1780), castrat et compositeur italien de la période baroque, fils aîné du susnommé Francesco et frère de Vincenzo ;
 Giuseppe Manfredini (vers 1740-vers 1815), peintre italien ;
 Harry Manfredini (1943-), compositeur américain de musiques de films ;
 Pedro Manfredini (1935-2019), footballeur argentin ;
 Thomas Manfredini (1980-), footballeur italien ;
 Vincenzo Manfredini (1737-1799), claveciniste, compositeur et théoricien de la musique italien du , fils cadet du susnommé Francesco, et frère de Giuseppe.